Charlotte kan syfta på:

Charlotte (namn) – ett kvinnonamn

Geografi

Antarktis 

Rocas Charlotte,

USA 

Charlotte, North Carolina, Mecklenburg County, 
Charlotte, Tennessee, Dickson County, 
Charlotte, Texas, Atascosa County, 
Charlotte, Iowa, Clinton County, 
Charlotte, Maine, Washington County, 
Charlotte, Michigan, countyhuvudort, Eaton County, 
Charlotte, Vermont en ort i Vermont